Rusland
 Lebedin (Brjansk) - posjolok in de oblast Brjansk
 Lebedin (Koersk) - choetor in de oblast Koersk

 Oekraïne
 Lebedyn (Soemy) - stad in de oblast Soemy
 Lebedyn (Kiev) - dorp in de oblast Kiev
 Lebedyn (Tsjerkasy) - dorp in de oblast Tsjerkasy
 Lebedyn (Tsjernihiv) - dorp in de oblast Tsjernihiv